kattenstaartdikpoot
 klaverdikpoot
 klokjesdikpoot
 ogentroostdikpoot